92-й киломе́тр — недействующий остановочный пункт Витебского направления Октябрьской железной дороги в Гатчинском районе Ленинградской области на однопутном электрифицированном перегоне Новинка — Чаща участка Павловск — Батецкая Санкт-Петербург—Витебского региона Октябрьской железной дороги.

До ввода летнего расписания 2006 года на платформе 92 км имели остановку все следующие по перегону Новинка — Чаща пригородные поезда. С 2006 года количество останавливающихся на 92 километре электричек начало постепенно сокращаться. В 2008—2011 годах на платформе имели остановку только одна-две пары электропоездов в сутки. Начиная с зимнего сезона 2011—2012 годов все остановки электропоездов на 92 километре были отменены. Платформа продолжала включаться во все официальные расписания пригородных поездов вплоть до летнего сезона 2013 года, однако в месте указания времени прибытия и отправления поездов с платформы стояли прочерки. Начиная с летнего сезона 2013 года платформа 92 километр перестала указываться в сборниках расписаний пригородных поездов, издаваемых на бумажном носителе, однако в официальном расписании Северо-Западной пригородной пассажирской компании на сайте РЖД 92 километр продолжает указываться как существующая, но неиспользуемая для остановок поездов платформа.

Возле остановочного пункта с восточной стороны от железнодорожного полотна сохранилась будка железной дороги. На расстоянии около одного километра к востоку находится населённый пункт Загуляево.

К западу от остановочного пункта расположен государственный природный заказник федерального подчинения «Мшинское болото». Восточная граница данного заказника совпадает с западной границей полосы отвода Витебского направления Октябрьской железной дороги.

На расстоянии около 200 метров к югу от остановочного пункта протекает река Зверинка, через которую сооружён железнодорожный мост.

Примечания

Ссылки 
 92 км на osm.sbin.ru
 92 км на сайте об Октябрьской железной дороге.

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гатчинского района
Бывшие остановочные пункты